karakol – taktyka walki
 karakuł – rasa owcy

Nazwa oznacza "czarne jezioro" w językach tureckich. Pochodzą od tego następujące nazwy geograficzne:
 Karaköl – miejscowość w Kirgistanie, w obwodzie dżalalabadzkim
 Karakoł – miejscowość w Kirgistanie, w obwodzie issykkulskim
 Kara-kul – jezioro w Tadżykistanie
 Karakol Hu – jezioro w Chinach, w regionie Sinciang
 Qorakoʻl – miasto w Uzbekistanie

Zobacz też 
 Karagöl